Chaunac est une commune de la Charente-Maritime.
 Chaunac est un lieu-dit situé sur le territoire de la commune de Naves en Corrèze, situé à deux kilomètres à l'ouest de Tulle.